12-я бронетанковая бригада () — тактическое соединение в составе 3-й дивизии Великобритании. Бригада дислоцируется в Булфорд-Кэмпе.

История 
Бригада подверглась расформированию в 1947 году. Но в апреле 1956 года название было присвоено 91-й пехотной бригаде. В течение 1970-х годов это была одной из двух «квадратных» бригад 2-й бронетанковой дивизии. В 1981 году переподчинена 1-й бронетанковой дивизии с дислокацией в Квебекских казармах в Оснабрюке, Германия. В 1998 году бригада была преобразована в механизированную в составе 3-й механизированной дивизии дислоцированной на тот момент в Олдершотском гарнизоне (Aldershot Garrison): она переехала из Уардских казарм в Булфорд-Кэмп в феврале 2004 года.

В рамках программы Future Soldier бригада была преобразована в 12-й бронетанковую бригаду (12th Armoured Brigade Combat Team) и в дальнейшем будет обладать разведывательным полком, оснащенным Ajax. Нынешний бронетанковый полк будет перевооружен на ОБТ Challenger 3, а механизированные батальоны — на БМП Boxer.

Штаб бригады и две боевые группы: 1-й батальон Королевского английского полка и 1-й батальон Гренадерского гвардейского полка развёрнуты в Афганистане в 2007 году чтобы сформировать штабы и основные боевые подразделения Task Force Helmand в составе сил содействия НАТО. Штаб бригады расположен в Булфорд-Кэмпе. Бригада образует одну из составных частей реакционных сил британской армии, представляющих собой тяжёлые ударные части с танками Challenger 2 и поддержкой 155-мм САУ AS-90 от 1-й артиллерийской бригады.

Состав

2019 год 
После реформирования в бригаду входят:
 Штаб (Булфорд)
 Королевский танковый полк (Royal Tank Regiment) (Тидворт) (56 ОБТ Challenger 2);
 1-й батальон Королевского валлийского полка (1st Battalion, The Royal Welsh) (Тидворт) (БМП Warrior).
 1-й батальон Мерсийского полка (1st Battalion, Mercian Regiment) (Булфорд) (БМП Warrior);
 4-й батальон Мерсийского полка (4th Battalion, Mercian Regiment) (Вулвергемптон) (MRAP) (в Армейском резерве в паре с 1-м батальоном Мерсийского полка);
 3-й батальон Королевского валлийского полка (3rd Battalion, The Royal Welsh) (Кардифф) (MRAP) (в Армейском резерве в паре с 1-м батальоном Королевского валлийского полка).
 4-й полк Королевского логистического корпуса (Абингдон)

Примечания 

Воинские части и формирования, созданные в 1899 году
Бригады Великобритании
Сухопутные войска Великобритании
Механизированные и моторизованные формирования Великобритании
Танковые бригады